Порт може да се отнася за:

 Пристанище
 Пристанищен град
 Отвор на борда на кораб за слагане дулото на оръдие при военните кораби или за товарене и разтоварване при товарните
 Порт – град в Уелс
 В компютрите
 Хардуерен порт – физическо съединение, през което се предават данни
 Мрежов порт – логическо съединение, през което се предават данни

Вижте също 
 Порта – широка дворна врата
 Портал
 Порто